

Cinema 
Fire on the Mountain – film del 1996 diretto da Beth Gage e George Gage

Letteratura 
Fuoco sulla montagna (Fire on the Mountain) – romanzo di Edward Abbey del 1962
Fuoco sulla montagna (Fire on the Mountain) – romanzo di Anita Desai del 1977

Musica 
Fire on the Mountain – album di Charlie Daniels del 1974

Televisione 
Fire on the Mountain – film per la televisione del 1981 diretto da Donald Wrye